William Williams (1731–1811) – delegat Kongresu Kontynentalnego
 William Williams (1788–1865) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Coventry
 William Williams (1815–1876) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 William Carlos Williams (1883–1963) – amerykański poeta
 William Williams (1995–) – amerykański lekkoatleta